Cyclogastrella är ett släkte av steklar som beskrevs av Bukowskii 1938. Cyclogastrella ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Cyclogastrella